Sirena és un ésser mitològic.
 Sirena (mitologia grega) és l'ésser mitològic segons la mitologia grega.
 Sirena (instrument acústic) és un instrument acústic.
 La Sirena és una empresa catalana de congelats.